Zevenjarige Oorlog (1563-1570) tussen Denemarken en Zweden.
Zevenjarige Oorlog (1592-1598) de zeven jaren van oorlog op het Koreaans schiereiland. 
Zevenjarige Oorlog (1756-1763) tussen Pruisen, Groot-Brittannië en Hannover enerzijds, en Rusland, Oostenrijk, Zweden, Saksen en Frankrijk anderzijds. Deze oorlog breidde zich uit tot Noord-Amerika, waar de Britten en de Fransen tegen elkaar vochten.